Мари́я Анто́нова:
 Антонова, Мария Борисовна (1915—1984) — доярка, Герой Социалистического Труда.
 Антонова, Мария Николаевна (1926—2020) — советская певица.
 Антонова, Мария (род. 1951) — болгарская писательница.